

Населені пункти та їхні частини

 Краснолонка — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Краснолонка — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Краснолонка — осада в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки